Половинная — топоним в России.

Населённые пункты 
 Половинная — посёлок в Слюдянском районе Иркутской области.
 Половинная — деревня в городском округе город Шахунья Нижегородской области.

Реки 
 Половинная (приток Глухой Вильвы) — река в Пермском крае, Республике Коми.
 Половинная (приток Камчатки) — река на полуострове Камчатка.
 Половинная (приток Попигая) — река на полуострове Таймыр.
 Половинная (приток Продольной) — река в Свердловской области.
 Половинная (приток Шегультана) — река в Свердловской области.
 Половинная (приток Хатанги) — река в Красноярском крае.

См. также 
 Большая Половинная — река в Иркутской области, впадает в озеро Байкал.